Ženská čtyřhra China Open 2019 probíhala v první polovině října 2019. Do deblové soutěže pekingského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Andrea Sestini Hlaváčková a Barbora Strýcová, jehož členky nestartovaly společně. Sestini Hlaváčková nehrála pro mateřskou dovolenou. Spoluhráčkou světové jedničky Strýcové se stala Sie Su-wej, s níž skončila ve druhém kole na raketách Ostapenkové a Jastremské.

Barbora Strýcova, Kristina Mladenovicová a Elise Mertensová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře na žebříčku WTA. Vzhledem k časnému vyřazení Strýcové a ztrátě bodů si postupem do čtvrtfinále zajistila po 12týdenní pauze návrat do čela Mladenovicová.

Vítězem se stal americký pár hrající na divokou kartu Sofia Keninová a Bethanie Matteková-Sandsová, který ve finále zdolal lotyšsko-ukrajinskou dvojici Jeļena Ostapenková a Dajana Jastremská. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Jako pár odehrály první turnaj. Keninová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour. Pro Mattekovou-Sandsovou to bylo dvacáté sedmé takové turnajové vítězství. V Pekingu triumfovala již v roce 2016 s Lucií Šafářovou.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Sie Su-wej /  Barbora Strýcová (2. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (2. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (čtvrtfinále)
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (2. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (2. kolo)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

China Open 2019